Ramenskoje () ist der Name russischer Orte:
 Ramenskoje, Stadt in der Oblast Moskau
 Ramenskoje, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (Wilmsdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Flugplatz Ramenskoje, Flughafen im Südosten Moskaus